Facundo Bagnis era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Thiago Monteiro ha sconfitto Norbert Gombos con il punteggio di 6-3, 7-6(7-2).

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (secondo turno)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Jiří Lehečka (secondo turno)
  Roberto Carballés Baena (secondo turno)

  Mikael Ymer (secondo turno) 
  Thiago Monteiro (campione) 
  Facundo Bagnis (semifinale) 
  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Filip Misolic (primo turno)
  Facundo Díaz Acosta (primo turno, ritirato)
  Vitaliy Sachko (primo turno)

  Lucas Miedler (primo turno) 
  Ivan Gakhov (primo turno) 
  Maximilian Neuchrist (quarti di finale)

Lucky loser 

  Pol Martín Tiffon (quarti di finale)

Wildcard 

  Lukas Neumayer (quarti di finale)
  Dominic Thiem (secondo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Salzburg Open 2022